Ferrari 335 S — гоночный автомобиль, выпущенный компанией Ferrari в 1957 году. Автомобиль был прямым ответом на 4,5-литровый , представляющий угрозу в гонках для 3,8-литрового  и 3,5-литрового 290 MM. Всего было выпущено четыре машины.

История выступлений 

Машина дебютировала на третьем этапе чемпионата спорткаров, в  итальянской гонке Милле Милья в 1957 году, омрачённой . За 120 километров до финиша Ferrari 335 S (№531) ехала по длинному прямому участку между ломбардскими деревнями Серлонго и Гуидиццоло. Лопнула одна из шин и машина по полной скорости соскользнула вправо и влетела в толпу зрителей. Погибло 10 зрителей, а также сам гонщик Альфонсо де Портаго (заменявший Луиджи Муссо) и штурман Эдмунд Нельсон. Другие 335 , участвующие в этой гонке, сошли по техническим причинам, тогда как  Пьеро Таруффи была первой. В следующем году гонка уже не проводилась.

В 1000 километров Нюрнбургринга экипаж Питера Коллинза и Оливье Жандебьена занял второе место, уступив победу Aston Martin DBR1. В суточном марафоне  машина под номером 7, пилотируемая Майком Хоторном и Луиджи Муссо, установила быстрый круг в гонке (3:58.7), однако гонка для команды оказалась не очень удачной. В Швеции Фил Хилле и Питер Коллинз приехали вторыми, уступив на этот раз Maserati. Другой экипаж Майка Хоторна и Луиджи Муссо был на четвёртом месте на финише. В финальном этапе Чемпионата мира по гонкам на спорткарах на  две 315 S заняли два первых места, что стало большим вкладом в завоевание Ferrari чемпионства в 1957 году.

Изменение регламента чемпионата, вызванного реакцией на аварию в Милле Милья, включало ограничение объёма двигателя до 3 литров. Для нового регламента 335 S уже не подходила и в 1958 году Ferrari представили замену — Ferrari 250 TR.

Дальнейшая судьба 
В 2016 году одна из сохранившихся машин Ferrari 335 S Spider Scaglietti (шасси № 0674) была продана на аукционе  в Париже за €32,1 млн. Имя покупателя не озвучивалось, однако согласно пресс-релизу, опубликованному продавцом автомобиля, компании Proto Organisation, новым владельцем самой дорогой Ferrari стал футболист Лионель Месси. По сообщению Proto, автомобилем также интересовался Криштиану Роналду, но ставка Месси оказалась выше.

Галерея

Источники

Примечания

Ссылки 

 Ferrari 335 S: Ferrari History

335 S